Léglise de la Résurrection du Christ est une attraction touristique populaire de Foros, banlieue de Yalta en Crimée. Elle est surtout connue pour sa situation panoramique, donnant sur le littoral de la mer Noire à partir d'une falaise de .

Historique 

L'église, consacrée à la Résurrection du Christ, surplombe le village de Foros. Elle a été commandée par un millionnaire local pour commémorer la survie d'Alexandre III dans la catastrophe ferroviaire de Borki (1888). Le propriétaire du terrain était Alexandre Kouznetsov, riche négociant moscovite de thé. Nikolaï Tchaguine, célèbre architecte de Wilno, conçut l'église dans un mélange bizarre de trois styles: baroque, néo-russe et néo-byzantin.

L'église fut consacrée en présence de Constantin Pobiedonostsev en 1892. Le dernier tsar, Nicolas II, et sa femme sont venus prier à l'église de Foros le jour du dixième anniversaire de l'accident de Borki.

Après la révolution, l'église a été fermée par les autorités. Le prêtre desservant a été exilé en Sibérie et les fresques ont été repeintes en blanc. Le bâtiment a été utilisé comme snack-bar pour les touristes jusqu'en 1969. Il était vide pendant les années 1970 et 1980.

Il a depuis été rendu à l'Église orthodoxe et a connu quatre campagnes de restauration sous l'égide de Leonid Koutchma.

Notes et références 

Église en Crimée
Église orthodoxe en Russie
Église dédiée à la Résurrection
Eglise de la Résurrection